Ahrle kan syfta på

Carina Ahrle (född 1941), svensk sångare, skådespelare och kostymdesigner.
Elof Ahrle (1900–1965), svensk skådespelare och filmregissör.
Leif Ahrle (född 1943), svensk skådespelare och konstnär. 
Marie Ahrle (1945–2003), svensk skådespelare. 

Svenska efternamn